Йы́эляхтме () — волость на севере Эстонии в уезде Харьюмаа.

География 
Расположена на севере Эстонии к востоку от Таллина. На севере граничит с Финским заливом на протяжении 42 километров. По территории волости течёт река Йыэляхтме (общая длина 46 км), которая за 3 километра до впадения залив Ихасалу соединяется с рекой Ягала. На западе границей волости является река Пирита.

К волости относятся также 9 малых островов: Рамму (102,6 га), Койпси (34,3 га), Рохуси (12,5 га), Вяйке-Малуси (Пыхья-Малуси, 3,1 га), Суур-Малуси (Лыуна-Малуси, 7,0 га), Аллу (1,6 га), Умблу (1,6 га), Вахекари (0,6 га) и Лайакари (0,2 га).

Площадь волости —  211,41 км2, плотность населения в 2021 году составила 31,7 человека на 1 км2.

Населённые пункты 
В составе волости два посёлка и 33 деревни.
Посёлки: Костивере, Лоо.
Деревни: Аруару, Ихасалу, Иру, Йыэляхтме, Йыэсуу, Кабернеэме, Каллавере, Койла, Койпси, Кооги, Костиранна, Кулламяэ, Лийвамяэ, Лоо, Маарду, Маннива, Неэме, Нехату, Парасмяэ, Рамму, Ребала, Рохузи, Руу, Саха, Самбу, Уускюла, Вандьяла, Выэрдла, Улгазе, Хаапсе, Хальява, Ягала, Ягала-Йоа.

Статистика 
Данные Департамента статистики о волости Йыэляхтме:

Число жителей на 1 января каждого года:

 
Число рождений:

 
Число смертей:

 
Зарегистрированные безработные:

 
Средняя брутто-зарплата работника:

 
В 2019 году волость Йыэляхтме занимала 9 место по величине средней брутто-зарплаты среди 79 муниципалитетов Эстонии.
 
Число учеников в школах:

Достопримечательности 

 Каменные могильники Йыэляхтме
Представляют собой наземные надгробные памятники, в середине которых находились каменные ящики, куда помещали умерших (без сожжения). Относятся ко II тысячелетию до н. э. Обнаружены в начале 1980-х годов при расширении Ленинградского шоссе. Поскольку дорогу было невозможно проложить в обход могильников, они были перенесены на 20 метров к югу, затем частично реконструированы. Найденные в могилах предметы экспонируются в расположенном неподалёку музее.
 Памятник Освободительной войне
Копия оригинального памятника, открытого 23 июня 1939 года (эскиз скульптора А. Старкопфа). Снесён в 1941 году, в 1942 году восстановлен в прежнем виде по инициативе местного пастора Э. Петерсоо, в 1948 году взорван советскими пограничниками. Копия обелиска открыта 23 июня 1992 года. В 2003 году внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.
 Братская могила погибших во Второй мировой войне
Находится в парке посёлка Лоо. В 1995 года внесена в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. Согласно российским военным источникам, в могиле захоронены 60 воинов Красной армии, погибших в ходе сражений Великой Отечественной войны. Братская могила отмечена гранитным памятником в виде обелиска.
 Место захоронения жертв террора
Находится на территории деревни Йыэсуу. В период 1942–1944 годов нацисты убили здесь около 6000 мирных людей (точная цифра неизвестна), от детей до стариков. Среди убитых были евреи, цыгане, французы, поляки, русские, чехи и эстонцы. В 1960 году был установлен памятник из доломита, размещённый на каменном блоке, автор Пауль Мадалик (Paul Madalik). На памятнике надпись:  / . В 1995 году место захоронения внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.
 Мыза Маарду
Впервые упомянута в 1397 году. На мызе останавливался царь Пётр Первый и его супруга Екатерина Первая.
 Часовня Саха
Одно из первых христианских сакральных сооружений, построенных на месте древнего эстонского святого места, и полностью сохранившееся до настоящего времени. Построена во второй четверти 15-ого столетия. Первоначальная деревянная церковь, построенная примерно в 1220 году, вместе с окружающим кладбищем была сожжена в 1223 году. Согласно народным сказаниям, часовня Саха на 50 лет старше Таллина и была основана епископом Фулько. Этот факт, вероятно, подтверждается археологическими раскопками, проведёнными в 1920-х годах рядом с часовней, где в могилах были найдены украшения (ожерелья, брошь в виде подковы с крестообразным расширением и брошь с крестом), которые могут быть датированы второй половиной XII — началом XIII века. Внесена в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.
 Водопад Ягала.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт волости Йыэляхтме 
Неофициальный форум Йыэляхтме 

Волости Эстонии
Харьюмаа